Der Wirrwarr ist der Titel von

Der Wirrwar (Theaterstück), von  Friedrich Maximilian Klinger, Uraufführung 1777
Der Wirrwarr (Lustspiel), eine Posse in vier Akten. Leipzig 1803, von August von Kotzebue
Der Wirrwarr (1919), Verfilmung dieser Posse